

Cinema 
 Il maestro... – film italiano del 1957 diretto da Aldo Fabrizi con la collaborazione di Francesco Vespa
 Il maestro – film drammatico del 1989 diretto da Marion Hänsel

Opere 
 De magistro – Dialogo composta da Agostino di Ippona

Personaggi 
 Il Maestro – personaggio dei fumetti creato da Mino Milani (testi) e Aldo Di Gennaro (disegni)
 Il Maestro – personaggio di Doctor Who
 Il Maestro – personaggio del fumetto Tex
 Il Maestro – Il ninja di Bari

Pagine correlate 
Maestro